Die 1. Schacholympiade der Frauen fand vom 2. bis zum 21. September 1957 in Emmen (Niederlande) statt.

Übersicht 
Es nahmen 21 Mannschaften mit insgesamt 43 Spielerinnen, davon eine IM (Internationaler Meister der Männer) und 15 Internationale Meisterinnen, am Wettbewerb teil. Die 21 Teams spielten zunächst in drei Vorgruppen, wobei sich die jeweils ersten drei Mannschaften für die Finalgruppe A qualifizierten. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen wurden als Rundenturniere ausgetragen. Je Mannschaft waren nur zwei Spielerinnen zugelassen, also ohne Ersatzspielerin. Die Bedenkzeit betrug zweieinhalb Stunden für 40 Züge. Die Platzierung wurde aufgrund der Brettpunkte (BP), Mannschaftspunkte (MP), dem direkten Vergleich und einer speziellen Berger-Wertung (SB) ermittelt.

Die Olympiade fand im Klubraum der Danlon-Werke statt. Vorsitzender des Organisationskomitees war H. K. G. Bartstra aus den Niederlanden. Albéric O’Kelly de Galway aus Belgien fungierte als Hauptschiedsrichter. De Graaf (Niederlande) war Turnierdirektor.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppen

{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Ergebnis||Prozent
|-
|colspan="6"|Brett 1
|-
|1||Hołuj, Krystyna||POL||B||9 aus 11||81.8
|-
|2||Keller-Herrmann, Edith||GDR||A||10½ aus 14||75.0
|-
|3||Gresser, Gisela||USA||B||7½ aus 11||68.2
|-
|colspan="6"|Brett 2
|-
|1||Zvorykina, Kira||URS||A||12 aus 14||85.7
|-
|2||Eretová, Květa||CSR||B||8½ aus 11||77.3
|-
|3||Piatigorsky, Jacqueline||USA||B||7½ aus 11||68.2
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 
Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Rubtsova, Olga||9½ aus 14||67.9||4.
|-
|2|||Zvorykina, Kira||12 aus 14||85.7||1.
|}

Ergebnisse der deutschen Spielerinnen 

Ergebnisse aus Vorgruppen und Finalgruppe A

{| class="wikitable"
!Brett||Staat||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||DDR||Keller-Herrmann, Edith||10½ 14||75.0||2.
|-
|||BRD||Rinder, Friedl||7½ aus 14||53.6||12.
|-
|2||DDR||Altrichter, Ursula||9½ aus 14||67.9||4.
|-
|||BRD||Landmesser, Ruth||7 aus 14||50.0||9.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Weblinks 
 1st Women’s Chess Olympiad: Emmen 1957 auf Olimpbase (englisch)

1957
Frauenschachturnier
Schachveranstaltung 1957
Schachwettbewerb in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Drenthe
Sport (Emmen, Drenthe)
Wikipedia:Artikel mit Video